

Događaji 
 Bitka kod Vercele protiv Cimbra.

Rođenja

Smrti